Correu: Segell, comprovant del pagament previ dels enviaments efectuats per correu postal.
 Comunicació: Segell (autenticació), marca o impressió feta sobre un objecte o document per assegurar-ne la verificació de l'autoria.
 Gran Segell dels Estats Units, senyal per a la certificació de documents utilitzat als EUA.
 Segell Imperial del Japó 
 Segell de Luter o Rosa de Luter, símbol àmpliament reconegut del Luteranisme.
 Eina: Segell de goma, instrument que serveix per a generar marques sobre documents.
 Música: Segell discogràfic, empresa que publica el material àudio dels artistes. 
 Segell (enginyeria), elements destinats a evitar fugues de fluids d'una cavitat o conducció.